Серге́й Алекса́ндрович Семёнов:
 Семёнов, Сергей Александрович (1974—2000) — старший прапорщик милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей во время Второй чеченской войны.
 Семёнов, Сергей Александрович (1893—1942) — советский писатель, участник Гражданской войны.
 Семёнов, Сергей Александрович (род. 1988) — украинский биатлонист.